

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molj“ beginnt.

Molj 



Molja 
 Moljarow, Anissim Jakimowitsch († 1725), russischer Schiffbauer und Wasserbauingenieur

Molje 
 Moljević, Stevan (1888–1959), jugoslawischer Rechtsanwalt und Politiker